Niski Tunel – tunel skalny na Wyżynie Częstochowskiej (na wzgórzu Dupnica)
 Niski Tunel – tunel skalny na Pogórzu Wiśnickim